Костади́нов — болгарская фамилия. Известные носители:

 
 Костадинов, Костадин (род. 1979) — болгарский политик.
 Костадинов, Мирослав (род. 1976) — болгарский певец и композитор.
 Костадинов, Тихомир (род. 1996) — македонский футболист.
 Костадинов, Эмил (род. 1967) — болгарский футболист.